John Day River ist der Name folgender Flüsse:

 John Day River, Nebenfluss des Columbia River in Oregon
 John Day River (Columbia River, Clatsop County), Nebenfluss des Columbia River in Oregon